Biografies:
 Antoni Solà (Barcelona, 1782 - Roma, 1861), escultor català
 Carles Solà, diversos personatges
 Daniel Solà i Vila (Vic, 1976), pilot de ral·lis català
 Dolors Solà i Oms, pedagoga de Perpinyà (Catalunya del Nord) 
 Enric Solà i Palerm (València, 1941), advocat i jurista valencià
 Felip de Solà i Cañizares (Barcelona, 1905 - Estrasburg, 1965), advocat i polític
 Joan Solà i Cortassa (Bell-lloc d'Urgell, 1940 - Barcelona, 2010), lingüista català
 Josep Maria Solà-Solé (Igualada, 1924 - Barcelona, 2003), semitista català 
 Josep Solà, diversos personatges
 Lluís Solà, diversos personatges
 Maria Àngels Solà i Parera (Sant Sadurní d'Anoia, 1948), historiadora catalana
 Natàlia Solà i Salvà (Ciutat de Mallorca, 1934), compositora i pianista andorrana d'origen mallorquí
 Pere Solà i Gussinyer (Girona, 1945), catedràtic d'història de l'educació i especialista en temes d'educació, cultura popular i associacionisme 
 Andreu Solà i Vidal (Ripollet, 1863 - 1902) fou un pintor català.
 Andreu Solà i Molist (Taradell, 1895 - Rancho de San Joaquín, Mèxic, 1927), sacerdot claretià, predicador a Mèxic i beat
 Toponímia:
 El Solà i Ventolà
 El Solà (Castellar de la Ribera), masia de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 El Solà (Monistrol de Calders), masia de Monistrol de Calders (Moianès, Catalunya Central)
 El Solà (Riner), masia del municipi de Riner (Solsonès)
 Lo Solà, diversos indrets
 Solà de Baiarri, solana i partida rural de l'antic terme de Claverol (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Solà de Claverol, solana de Conca de Dalt, Pallars Jussà
 Solà de la Coma d'Orient, solana de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Solà d'Escarlà, paratge de Tremp (Pallars Jussà)
 Solà de les Esplugues, solana de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Solà d'Hortell, partida rural en una solana del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Solà d'Hortoneda, solanes de l'antic terme d'Hortoneda de la Conca (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Solà de la Muntanya d'Erinyà, solana de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Solà de Miravet d'Arbul, solana de Fígols de Tremp (Tremp, Pallars Jussà)
 Solà de Miravet, solana del Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Solà de Mola muntanya de Josa i Tuixent (Alt Urgell)
 Solà de Mont-rebei, cim de Sant Esteve de la Sarga
 Solà de Mur, solana de l'antic terme de Mur (Castell de Mur, Pallars Jussà)
 Solà del Perot, solana del poble de la Rua (Abella de la Conca, Pallars Jussà)
 Solà de Roca, solana de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Solà de la Roca, solana de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Solà de Santa, solana del terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Solà de la Torre, solana d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Barranc del Solà, diversos indrets
 Bosc del Solà, pineda de Castellar de la Ribera (Solsonès) 
 Camí del Solà (Hortoneda), camí agrícola del poble d'Hortoneda (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Camí del Solà (Rivert) camí Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Can Solà, diversos indrets
 Cap del Solà, diversos indrets
 Cingle del Solà, cinglera de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Mare de Déu del Solà, santuari a prop del poble d'Espills (Tremp, Pallars Jussà)
 Puig del Solà de Sant Pere, muntanya de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà)
 Punta del Solà, muntanya de Torroja del Priorat (Priorat)
 Rasa del Solà
 Rocs del Solà de Baiarri, formació rocosa que forma una cinglera del terme de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Serra del Solà, diversos indrets
 Serrat del Solà, diversos indrets
 Serreta del Solà, serra de Llavorsí (Pallars Sobirà)
 Turó del Solà, muntanya de Santa Maria de Miralles (l'Anoia)
 Torrent de Can Solà (Vallès Occidental), curs d'aigua de Rubí
 Torrent del Solà (Eroles), torrent de Tremp (Pallars Jussà)
 Tossal del Solà (Sant Esteve de la Sarga), muntanya Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 Tossal del Solà (Sarroca de Bellera), muntanya de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà)
 Urbanització Can Solà Gros I